Literatura: Cançó de Nadal (Dickens) o Conte de Nadal, novel·la curta de Charles Dickens

 Cinema:
 Conte de Nadal (pel·lícula de 1938), protagonitzat per Reginald Owen i Gene Lockhart
 Conte de Nadal (pel·lícula de 1971), curtmetratge d'animació amb les veus d'Alastair Sim, Michael Redgrave i Michael Hordern
 Conte de Nadal (pel·lícula de 1984), telefilm protagonitzat per George C. Scott
 Conte de Nadal (pel·lícula de 1997), pel·lícula musical amb les veus de Tim Curry, Whoopi Goldberg i Michael York 
 Conte de Nadal (pel·lícula de 1999), telefilm protagonitzat per Patrick Stewart
 Conte de Nadal (pel·lícula de 2001), protagonitzat per Kate Winslet i Nicolas Cage
 Conte de Nadal (pel·lícula de 2004), telefilm amb Kelsey Grammer, Geraldine Chaplin i Jennifer Love Hewitt
 Conte de Nadal (pel·lícula de 2009), pel·lícula en 3D dirigida per Robert Zemeckis protagonitzada per Jim Carrey

 Teatre: Conte de Nadal (musical), basat en l'obra de Dickens

 Televisió: Cançó de Nadal (Doctor Who), episodi especial del 2010 de la sèrie britànica Doctor Who